Усошки — название населённых пунктов:

Россия 
 Усошки — деревня в Жирятинском районе Брянской области.
 Усошки — село в Почепском районе Брянской области.